Název Independence (v angličtině „nezávislost“) má více významů:

Sídla 
 Independence (Iowa)
 Independence (Kalifornie)
 Independence (Kansas)
 Independence (Kentucky)
 Independence (Louisiana)
 Independence (Minnesota)
 Independence (Missouri)
 Independence (New York)
 Independence (Ohio)
 Independence (Oregon)
 Independence (Utah)
 Independence (Virginie)
 Independence (Wisconsin)
 Independence County

Ostatní použití 
 Charlotte Independence – americký fotbalový klub
 Philadelphia Independence – americký fotbalový klub
 Independence Hall – budova ve Filadelfii
 Třída Independence (rozcestník)
 USS Independence – více lodí amerického námořnictva
 Independence Air – americká nízkonákladová letecká společnost